Het tennistoernooi van Wimbledon in 1983 bij de vrouwen werd voor de 90e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de vierde keer door in de finale haar landgenote Andrea Jaeger met 6-0 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1983